Iglesia de los Santos Juanes o Iglesia de San Juan Bautista y San Juan Evangelista es el nombre que reciben varias iglesias cristianas en honor a los santos Juan Bautista y Juan Evangelista.

 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Almenara, Castellón;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la ciudad de Bilbao;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Catral, Alicante;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Meliana, Valencia;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Nava del Rey, Valladolid;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Padilla de Abajo, Burgos;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la localidad de Potríes, Valencia;
 Iglesia de los Santos Juanes, iglesia católica en la ciudad de Valencia;

Iglesia de San Juan, iglesia católica en la localidad de Gdansk (Danzig, en alemán);
 Iglesia de los Santos Juanes (artículo en pl.wikipedia), iglesia católica en la ciudad de Cracovia — Patrimonio de la Humanidad—;